M80 может обозначать:

 M80 — шаровое звёздное скопление в созвездии Скорпиона.

Техника 
 М-80 - советский спортивный мотоцикл на базе М-72
 М-80 (БМП) - югославская боевая машина пехоты

Оружие 
 Застава M80 — 5,56-мм югославский вариант советского автомата АК-74 производства компании «Застава Оружје»
 M80 «Зоља» — разработанный в 1970е годы 64-мм югославский противотанковый гранатомёт

Прочее 
 M80 (каска) - общевойсковая каска вооружённых сил Ирака
 М-80 (петарда)